

Astronomia 
 17023 Abbott – asteroide della fascia principale

Aziende 
 Abbott-Detroit – antica casa automobilistica statunitense
 Abbott Laboratories – azienda farmaceutica statunitense

Geografia 
 Abbott – città della contea di Hill, Texas
 Abbott – township della contea di Potter, Pennsylvania

Persone 

 Edwin Abbott Abbott – scrittore, teologo e pedagogo britannico
 John Abbott – attore britannico
 John White Abbott – pittore britannico
 Lemuel Abbott – pittore britannico

Pagine correlate 
 Abbot